Le Clairol Crown est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, disputée en tant qu'exhibition, se dispute à Carlsbad du 4 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Carlsbad
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Carlsbad
Sport en Californie en 1981
Tennis aux États-Unis en 1981
Sport en avril 1981